Nönnchen steht für folgende Rassen der Haustaube: 
 Deutsches Nönnchen
 Englische Nonne